Decimaal talstelsel, het getallenstelsel met tien cijfers, vierduizend jaar geleden gebruikt in Egypte en de Indusvallei.
 Decimale breuken, het decimale notatiesysteem voor fracties van getallen, beschreven door Simon Stevin in De Thiende in 1585.
 Système International, het stelsel waarin eenheden worden genoteerd in tienvouden, ingevoerd na de Franse Revolutie.
 Dewey Decimale Classificatie, een classificatiesysteem voor bibliotheken, waarin kennis is verdeeld in tien klassen, sinds 1876.